KEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kelle (Congo)
 kee – codice ISO 639-3 della lingua keres orientale